

Geografia 
 Anglesqueville-la-Bras-Long – comune francese nella regione della Normandia
 Anglesqueville-l'Esneval – comune francese nella regione della Normandia
 Anglesqueville-Lestre – ex comune francese confluito nel nuovo comune di Lestre